Di Pietro oder DiPietro ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Di Pietro (1828–1914), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Antonio Di Pietro (* 1950), italienischer Politiker
 Camillo Di Pietro (1806–1884), italienischer Kardinal
 Cesare Di Pietro (* 1964), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
 Joe DiPietro (* 1961), US-amerikanischer Bühnenautor
 Joseph Di Pietro (1914–1999), US-amerikanischer Gewichtheber
 Lorenzo di Pietro (1410–1480), italienischer Maler
 Michael DiPietro (* 1999), kanadischer Eishockeytorwart
 Michele Di Pietro (1747–1821), italienischer Kardinal
 Paul DiPietro (* 1970), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Rick DiPietro (* 1981), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Theodore Ku-DiPietro (* 2002), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pietro